Crisulipora är ett släkte av mossdjur. Crisulipora ingår i familjen Crisuliporidae. 

Crisulipora är enda släktet i familjen Crisuliporidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Crisulipora